Sinularia ist eine Gattung der Lederkorallen (Alcyoniidae) aus den Korallenriffen des Indopazifik. Sie leben hauptsächlich an den Hängen der Riffe, wo sie sehr häufig sind, weniger auf dem Riffdach. Einige Sinularia-Arten können große Bestände bilden, in denen sie die einzigen Korallen sind.

Merkmale 
Wie alle Korallen sind es Tierkolonien, die aus vielen Einzelpolypen bestehen. Sinularia-Arten haben einen massiven Körper und mehr oder weniger große fingerförmige Auswüchse, die auch spagettiartig lang sein können (Sinularia flexibilis). 

Wie bei allen Lederkorallen wird auch der Körper von Sinularia durch kleine Kalknadeln (Sklerite) gestützt. Die einzelnen Arten können nur durch eine Untersuchung der Sklerite sicher unterschieden werden. Bei Sinularia leptoclados sind die Sklerite in der Koloniebasis so dicht gepackt, dass bis zu sechs Meter hohe Riffstrukturen entstehen können. Es ist die einzige riffbildende Weichkoralle.

Der Körper der Tiere ist gelb, weißlich oder braun. Die Polypen haben die gleiche Farbe. Sinularia leben in einer Endosymbiose mit einzelligen, symbiotischen Algen (Zooxanthellen).

Sinularia-Arten können in Meerwasseraquarien gehalten werden. Sie sind auch für Anfänger in der Meerwasseraquaristik geeignet. Oft erreichen sie auch im Aquarium Größen von 50 Zentimeter Durchmesser. Andere Arten, wie Sinularia brassica und Sinularia dura bleiben eher klein und sind für Heimaquarien besser geeignet.

Literatur 
 S. A. Fosså, & A. J. Nilsen: Korallenriff-Aquarium, Band 4, Birgit Schmettkamp Verlag, Bornheim, ISBN 3-928819-05-4
 A.E.W. Manuputty,  L.P. van Ofwegen: The genus Sinularia (Octocorallia: Alcyonacea) from Ambon and Seram (Moluccas, Indonesia). Zoologische Mededelingen, 81-1 (June 2007) online

Weblinks 

 Science at Naturalis List of Sinularia species
 Science at Naturalis Sinularia images

Achtstrahlige Blumentiere
Octocorallia